Wyprawa kijowska:
 Wyprawa kijowska (1018) – wyprawa Bolesława Chrobrego na Kijów
 Wyprawa kijowska (1069) – wyprawa Bolesława Szczodrego (Śmiałego) na Kijów. 
 Wyprawa kijowska (1920) – ofensywa Wojska Polskiego i armii URL w czasie wojny polsko-bolszewickiej w kwietniu - maju  1920 roku